Éaque (天雄星ガルーダのアイアコス, Tenyūsei Garūda no Aiakosu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Il est un des trois Juges des  enfer aux côtés de Rhadamanthe du Wyvern et Minos du Griffon. Spectre du Garuda, de l'étoile Céleste de la Supériorité, il ne nous est possible de découvrir le personnage d'Éaque qu'à partir du « Meikaï-Hen » du chapitre Hadès.

Dans le feu de l'action 
Apparaissant en même temps que Minos du Griffon, Éaque est présent durant le récital d'Orphée, où il subit le « Death Trip Serenade » de ce dernier. Plus tard, il intervient lors du combat entre Rhadamanthe et Kanon.
Trouvant immédiatement un intérêt à ce combat, le Garuda se jette dans la bataille et utilise immédiatement sa technique « Galactica Illusion » contre le Chevalier des Gémeaux. Kanon survit à cette attaque mais se trouve de suite victime de la manipulation cosmique de Minos du Griffon. C'est à ce moment qu'Ikki, le chevalier de Bronze du Phénix fait une entrée en scène inattendue et sauve in-extremis le Chevalier des Gémeaux. Toujours à l'affût d'un combat intéressant, Éaque défie le nouvel arrivant.

Le combat de deux oiseaux mythiques : le Phénix contre le Garuda ! 
Éaque démontre immédiatement sa supériorité en termes de vitesse et d'agilité au chevalier Phénix, en esquivant chacun des coups de son adversaire ; le Juge ne tarde pas à riposter avec sa technique « Garuda Flap » qui propulse Ikki haut dans le ciel des Enfers avant que celui-ci ne s'écrase brutalement au sol. Malgré la violence du choc, le Phénix se relève. Amusé, Éaque donne à Ikki un second aperçu de sa technique en le propulsant une fois encore dans les airs. Mais cette fois, Ikki ne s'écrase pas au sol... une même technique ne fonctionnant pas deux fois sur un chevalier, Ikki déjoue l'attaque du Garuda et riposte par un violent coup de poing.

Bien sûr, Éaque n'est pas vaincu et montre à Ikki une autre technique, le « Galactica Illusion ». Propulsé dans les airs par une tornade cosmique, le Garuda se vante d'en avoir fini avec le Phénix. Mais très vite, Ikki se relève une fois encore. À ce moment, Kanon avertit Éaque que chaque fois que le Phénix se relève, il devient plus puissant encore. Le juge, refusant de croire à un tel non-sens, attaque Ikki sans attendre mais celui-ci esquive chacun des coups sans difficulté. 

Éaque est surpris de la nouvelle habileté du Phénix et avant qu'il n'ait le temps d'attaquer à nouveau, le Phénix riposte avec son « Phenix Genma Ken ». Le Juge, qui pense n'avoir pas subi l'attaque du Phénix, déclenche à nouveau sa « Galactica Illusion » mais celle-ci est sans effet sur Ikki qui renvoie l'attaque. Horrifié, le Garuda voit son corps partir en morceaux.

Éaque se réveille et réalise qu'il s'agit d'une illusion et de l'effet du « Genma Ken ». Ikki déclare alors que le combat est terminé et qu'Éaque n'est désormais plus capable de le vaincre. Décidé à en finir au plus vite, le chevalier Phénix déclenche sa technique la plus redoutable, « Hou Yoku Ten Sho », faisant voler en éclats le Garuda.

Ce combat marque ainsi la défaite du premier des trois Juges des Enfers.

sec.
Suikyo du Garuda! (Saint Seiya: Next Dimension sequel).

Surplis 
La surplis d'Éaque représente le Garuda, fantastique oiseau issu de la mythologie indienne.

Techniques 
Garuda Flap (Envol du garuda) 
 Galactica Illusion (Illusion galactique)

Voix 
Dans la version originale, Éaque est doublé par Shinichiro Miki. Dans la version française, c'est Frédéric Popovic.

Notes 
 Dans la version japonaise, le spectre du Garuda est appelé Aiakos (c'est ainsi que le nom « Éaque » s'écrit en grec ancien, « Éaque » n'est qu'une francisation de celui-ci). 

Spectres d'Hadès